Гран-при Китая 2018 года (официально 2018 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 15 апреля 2018 года на Международном автодроме Шанхая. Это третья гонка сезона 2018 года.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Облачно. Воздух +12 °C, трасса +15 °C.

|-
!colspan="8"|www.formula1.com
|}

Примечания
1.  Маркус Эрикссон оштрафован потерей пяти позиций на старте и тремя штрафными баллами за игнорирование жёлтых флагов.

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}

Примечания
  Макс Ферстаппен финишировал на четвёртом месте, но к его времени было добавлено 10 секунд за столкновение по ходу гонки.
  Пьер Гасли финишировал на 15-м месте, но к его времени было добавлено 10 секунд за столкновение по ходу гонки.
  Брендон Хартли сошёл с дистанции, но классифицирован, так как проехал 90 % дистанции гонки.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Китая